Леони́д Соро́кин:
 Сорокин, Леонид Александрович (1923—1999) — генерал-майор, Начальник УКГБ Ярославской области.
 Сорокин, Леонид Анатольевич (род. 1948) — звукорежиссёр, телеведущий, заслуженный работник культуры Украины.
 Сорокин, Леонид Васильевич (1886—1954) — советский астроном-гравиметрист, профессор МГУ и Московского нефтяного института.